Rai 2, la seconda rete televisiva italiana nata nel 1961 e così denominata fino alla Riforma della RAI del 1975
Rai Radio 2, la seconda rete radiofonica italiana così denominata dal 1951 (riforma del sistema radiofonico) almeno fino al 1975